Geráni kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Geráni, Cypern, ort,

Grekland 

 Geráni (ort i Grekland, Kreta), Nomós Rethýmnis, 

Robotskapade Greklandförgreningar